Mercury puede referirse a:

 La Mercury fue una nave espacial estadounidense desarrollada al comienzo de la carrera espacial y tripulada por un único astronauta en lo que fue llamado Programa Mercury. Los seis primeros vuelos espaciales tripulados estadounidenses fueron realizados usando cápsulas Mercury.
 Mercury era una marca de automóviles estadounidense propiedad de Ford.
 Mercury es un lenguaje de programación.
 Mercury Messenger, anteriormente llamado dMSN, es una aplicación informática escrita en Java.
 Mercury es una comuna de Francia en el departamento de Saboya.
 Mercury es un área no incorporada en el estado estadounidense de Nevada.
 Freddie Mercury, célebre vocalista de Queen.
 Daniela Mercury, cantante brasileña.
 Los Premios Musicales Mercury son premios otorgados a artistas musicales de Irlanda y Reino Unido.
 Mercury Records es una compañía discográfica anglo-estadounidense.
 La revista Mercury es una publicación sobre astronomía de tipo divulgativo.
 Mercury es una marca de ropa deportiva de Zaragoza (España).
 Mercury fue un equipo ciclista profesional estadounidense.